Indios Verdes puede referirse a:

 El Monumento a los Indios Verdes, conjunto de dos estatuas de bronce ubicadas en la Ciudad de México.
 Indios Verdes (estación de metro), estación de la línea 3 del metro de la Ciudad de México.
 Indios Verdes (estación de Metrobús), estación del metrobús de la Ciudad de México.